Тоноя́н () — армянская фамилия. Известные носители:
 Тоноян, Агасий Станиславович (род. 1998) — российский баскетболист.
 Тоноян, Арамаис Степанович (род. 1969) — советский и армянский футболист.
 Тоноян, Арман Генрихович (род. 1975) — армянский футболист.
 Тоноян, Ашот Робертович (1958—2014) — армянский государственный деятель.
 Тоноян, Гарегин Гияджеевич (1914 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Тоноян, Давид Эдгарович (род. 1967) — армянский государственный и политический деятель.
 Тоноян, Размик Андраникович (1988) — украинский самбист и дзюдоист.
 Тоноян, Рубен Александрович (род. 1950) — армянский государственный и политический деятель.

Примечания